— французская коммуна в департаменте Жиронда.
  — французский дипломат и историк; участник французского посольства в Швейцарию (1663).
  — название нескольких французских замков.

См. также 
 Лабарт

Примечания